A 35. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (1994) Hongkongban rendezték, amely koronagyarmati létének utolsó éveit élte. Hatvankilenc ország háromszáznyolcvanöt versenyzője vett részt.
A magyar csapat egy arany- és öt ezüstérmet szerzett, ezzel 5. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 6×42=252 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Benczúr Péter volt.

Források
Reiman István – Dobos Sándor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák 1959-2003 Typotex 2003, Budapest ()

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
Az IMO hivatalos honlapja

Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák